Chetan – prenome indiano e nepalese
 Chetan – centro abitato iraniano del Mazandaran
 Chetan – centro abitato iraniano del Kurdistan
 Lucian Chețan – calciatore rumeno